

Geografia 
 Benin
 Dasso – arrondissement nella città di Ouinhi

Persone 
 Gustavo Héctor Dasso – attore argentino noto come Gustavo Guillén
 Willy Dasso – cestista peruviano